Cuvântul Baldovinești se poate referi la:
 Baldovinești, Brăila
 Baldovinești, Olt, sat în comuna cu același nume
 Baldovinești, Teleorman

Cuvântul se trage de la vechiul patronim Baldovin (care există în alte limbi sub formele Baldovino, Baudouin, Baldwin), care ea însăși se trage de la zeul frumuseții din mitologia nordică, anume Baldur.